Vegi steht für:
 schweizerdeutsch kurz für Vegetarier, siehe Vegetarismus
 Hiltl (Restaurant), ehemals Hiltl Vegi, ältestes vegetarisches Restaurant der Welt in Zürich
 Vegi Cox, Mutation von Cox Orange, siehe Liste von Apfelsorten/V

Vegi ist der Familienname folgender Personen:
 Jennifer Vegi, wallisianisch-futunische Taekwondoin

Veģi steht für:
 Veģi, Ort im Abavas pagasts (Gemeinde Abava), Bezirk Talsi, Lettland

Abkürzung